Ма́нглиш —  основанный на английском языке креольский язык, на котором говорят жители Малайзии. Лексика языка базируется, однако, не только на английском и малайском языках, но также на южноминьском, мандаринском и кантонском диалектах китайского языка, а также на тамильском языке.

История возникновения 
Как и родственный ему синглиш, манглиш ведёт свою историю от времён британской колонизации, когда на английском языке общались находившиеся в Малайзии англичане, а местные жители предпочитали говорить на малайском. Даже после того, как малайский язык в 1968 году получил статус официального, в повседневной речи используется множество заимствованных слов, что и позволяет говорить о возникновении креола. Благодаря влиянию телевизионных фильмов и рекламы, в манглиш проникли также лексические единицы американского и австралийского сленгов.

Манглиш следует отличать от малайзийского английского: для манглиша, как для креола, характерно упрощение грамматики и синтаксиса, множественные языковые контаминации, в то время как малайзийский английский является лишь диалектом английского языка. Некоторые источники, впрочем, классифицируют манглиш как социолект малайзийского английского, характерный для неформального общения.

Характерные особенности 
 Заметным отличием манглиша от литературного английского языка является частое употребление суффиксов -lah, -nah, -meh в качестве смысловых усилителей. 
 У людей, общающихся на манглише, встречается переключение кодов. В частности, к словам малайского могут прибавляться английские аффиксы, что характеризует язык как аналитический.
 В манглише сохранились некоторые архаизмы английского языка времён колонизации, например, слово outstation, в современном английском сохранившее только значение «блокпост, застава», в манглише по-прежнему может означать «место за городской чертой».

Примечания 

Контактные языки на английской основе
Креольские языки
Контактные языки Азии
Языки Малайзии